Amphiute är ett släkte av svampdjur. Amphiute ingår i familjen Grantiidae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor 

Kalksvampar
Amphiute